Gonzalo Gómez (pintor) (1531-1585), pintor espanyol;
 Gonzalo Gómez Sáenz, futbolista espanyol;
 Gonzalo Gómez Soto, enginyer i polític colombià;
 Gonzalo Gómez de Espinosa, capità del vaixell Trinidad.